Midnight Special peut faire référence à :

En musique 
 , une chanson popularisée par Leadbelly ;
 Midnight Special, un album de soul jazz de l'organiste Jimmy Smith enregistré en 1960 ;
 , un album de Harry Belafonte de 1962 ;
 , un album de Uncle Kracker  ;
 , un programme américain de musique contemporaine.

Au cinéma et à la télévision 
 Midnight Special, un film de Jeff Nichols, sorti en 2016 ;
 The Midnight Special, une série télévisée américaine musicale et de variétés de fin de soirée (1972-1981).

Dans les chemins de fer 
 The Midnight Special, un train américain de passagers qui circulait entre Chicago et Saint-Louis
 , un train américain de passagers qui appartenait à la Monon Railroad, en Indiana